Stipan Matijević, hrv. političar
Stjepan Matijević (franjevac), hrv. pisac, franjevac